Bunium glaberrimum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Bunium glaberrimum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
glaberrimum